Рязановский:

 Рязановский — рабочий посёлок в городском округе Егорьевск Московской области России.
 Рязановский, Валентин Александрович (1884—1968) — адвокат, правовед, историк, культуролог.
 Рязановский, Николай Валентинович (1923—2011) — историк.
 Рязановский сельсовет — название муниципальных образований в России
 Городское поселение Рязановский — бывшее муниципальное образование упразднённого Егорьевского района Московской области